Орби́та — многозначный термин.
 Орбита — путь небесного тела в гравитационном поле другого тела.
 Орбита — то же, что глазница.

География 
 Орбита — муниципалитет в Испании.
 Орбита — проектируемая станция Алматинского метрополитена.
 Орбита — заброшенный город в Черкасской области Украины.
 Орбита — станция космической связи в Сургуте.

Математика 
 Орбита — множество значений, получаемых последовательным применением заданной функции к заданному элементу: .
 Орбита — множество действий группы над заданным элементом.

Спорт 
 «Орбита» — минский футбольный клуб, игравший в чемпионате БССР.
 «Орбита» — название футбольного клуба «Кайсар» из Кзыл-Орды в 1974—1978 годах.
 «Орбита» — название футбольного клуба «Калитва» из Белой Калитвы в 1970 году.
 «Орбита» — запорожский женский волейбольный клуб, обладатель Кубка ЕКВ.
 «Орбита» — мини-футбольный клуб из Запорожья.
 «Орбита» — школа олимпийского резерва в городе Дзержинский.
 «СКА-Орбита» — украинский футбольный клуб из Львова

Техника и технология 

 «Орбита» — спутниковая сеть телевидения, охватывавшая восточные районы СССР, позднее система поясного телевещания Первого канала.
 «Орбита» — завод в Нижнем Новгороде, с 1950 года.
 «Орбита» — завод в Москве, с 1985 года.
 «Орбита» — завод в Саранске, с 1965 года (бывш. Саранский завод полупроводниковых приборов).
 Орбита — акустические системы.
 «Орбита» — катушечные и кассетные магнитофоны ленинградского завода «Пирометр» и ростовского завода «Электроаппарат».
 «Орбита» — радиоприёмники Рижского радиозавода им. Попова.
 «Орбита» — абонентские громкоговорители.
«Орбита-420» — массовый советский и российский аттракцион производства Ейского завода "Аттракцион" 
 Иж «Орбита» — первое название автомобиля Иж «Ода» (Иж-2126).

Культура 
 Текст-группа «Орбита» — объединение русских поэтов Латвии, действующее с 1999 года.
 «Орбита» — кинотеатр в Москве.
 «Орбита» — кинотеатр в Киеве.
 «Орбиты» — короткометражный мультфильм.

Прочее 
 Орбита - советский сорт скороспелой мягкой озимой пшеницы (создан Всесоюзным НИИ кукурузы в 1973 году)

См. также 
  — многозначный термин

Примечания